SLW kann stehen für:

 Schwerlastwagen, als Belastung für Tragwerke, siehe Nutzlast (Bauwesen)
 Seraphisches Liebeswerk (Kinder- und Jugendhilfe der Kapuziner)
 Silver Wheaton Corp., eine Aktiengesellschaft
 Längstwellen (=„sehr lange Wellen“), siehe Frequenzband
 eine Ranch in den USA, Colorado, siehe SLW-Ranch

SLW